Vacuna (déesse)
 La vacuna est l'impôt révolutionnaire exigé par les Forces armées révolutionnaires de Colombie

Voir aussi 
Vaccin